Luigi Ferraris peut faire référence à:

Patronymie
 Luigi Ferraris - PDG des Ferrovie dello Stato Italiane
 Luigi Ferraris - footballeur du Genoa et officier de l'armée italienne, mort pendant la Première Guerre mondiale.
 Luigi Ferraris - sénateur du Royaume, ministre de l'intérieur, ministre de la grâce et de la justice et maire de Turin
 Luigi Ferraris - officier de l'armée italienne actif dans la guerre de libération

Divers
 Stade Luigi Ferraris - Stade de football de Gênes